Anomiopus laetus — вид пластинчатоусых жуков рода Anomiopus из подсемейства скарабеины (Scarabaeinae). Неотропика: Бразилия. Предположительно мирмекофилы. Длина тела от 4,5 до 7,6 мм; надкрылья от 2,5 до 3,8 мм; длина головы от 1,1 до 1,8 мм, ширина переднеспинки от 2,5 до 3,8 мм. Основная окраска темно-коричневая; голова и переднеспинка с металлическим зеленоватым отблеском; ноги немного светлее, красноватые. Усики с 3-члениковой булавой. Задние голени с одной вершинной шпорой. Вид был впервые описан в 1891 году британским энтомологом Чарльзом Оуэном Уотерхаусом (Charles Owen Waterhouse; 1843—1917) по материалам, собранным английским натуралистом и путешественником Генри Уолтером Бейтсом в штате Амазонас (Бразилия).

Примечания

Литература 
 Vaz-de-Mello, F.; Larsen, T.; Silva, F.; Gill, B.; Spector, S. & Favila, M. (2014). «Anomiopus laetus». The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 2014: e.T137617A528030. doi:10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T137617A528030.en
 Canhedo V.L. (2006) Revisão taxonômica do gênero Anomiopus Westwood, 1842 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae). Archivos de Zoologia 37: 349—502. https://doi.org/10.11606/issn.2176-7793.v37i4p349-502

Ссылки 
 eol.org: Anomiopus laetus Waterhouse, 1891. eol.org

Скарабеины
Животные, описанные в 1891 году
Насекомые Южной Америки